Финал Кубка Нидерландов по футболу 2021/2022 состоялся 17 апреля 2022 года. Это был 104-й финал Кубка Нидерландов в его истории. ПСВ победил «Аякс» со счётом 2:1. Победитель матча попадал в Суперкубок Нидерландов по футболу 2022, а также получал путёвку в Лигу Европы УЕФА 2022/2023.

Путь к финалу

Матч

Примечания 

Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Матчи ФК ПСВ
Спортивные соревнования в Роттердаме
2022
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2022 году